Coronda bezeichnet:

 eine Stadt in der Provin Santa Fe in Argentinien, siehe Coronda (Santa Fe)
 einen See auf Südgeorgien im Südatlantik, siehe Coronda Lake

Coronda ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Coronda, (* 1974), argentinischer Gitarrist